Костюче́нко — українське прізвище

Відомі носії 

 Костюченко Андрій Семенович (1879—1953) — український зоолог, діяч у галузі охорони природи.
 Костюченко Артур Іванович (1977—2015) — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Костюченко Володимир Олександрович (*1953) — заслужений будівельник України.
 Костюченко Іван Петрович (1910—1983) — український актор, заслужений артист УРСР.
 Костюченко Іван Порфирович (1918—1997) — український історик, археолог, методист.
 Костюченко Леонід Михайлович (*1955) — український політик, громадський діяч, Міністр транспорту України (1999—2001), Заслужений працівник транспорту України, Народний депутат України другого скликання.
 Костюченко Микола Петрович (1935—2000) — Заслужений тренер СРСР.
 Костюченко Михайло Іванович (*1930) — Герой України. Працює начальником цеху в АТ «Криворізький гірничо-металургійний комбінат „Криворіжсталь“».
 Костюченко Олег Євгенович (1930—1990) — радянський, український художник.
 Костюченко Олександр Андрійович (1975—2014) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Костюченко Олександр Миколайович (*1952) — український кінооператор.
 Костюченко Ольга Вікторівна (*1976) — українська майстриня вибійки, народної вишивки, лялькарства та писанкарства. Член Національної спілки майстрів народного мистецтва з 2004 року.
 Костюченко Петро Петрович (1937—2006) — Герой Соціалістичної праці (1966), делегат ХХІІІ з'їзду КПРС у Москві у Москві.
 Костюченко Раїса Артемівна (1927—2010) — працівниця сільського господарства, ланкова.
 Костюченко Сергій Миколайович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Костюченко Сергій Пилипович (1905—1984) — український радянський і компартійний діяч, депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання. Депутат Верховної Ради СРСР 2-3-го скликань.
 Костюченко Юрій Васильович (нар. 1970) — український геофізик, астрофізик, громадський діяч, публіцист.
 Костюченко Юрій Миколайович (1977—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.